Ribadeo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ribadeo (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Ribadeo (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar